Death Note — artigo informativo sobre a série de mangá e anime
Death Note (2006) — primeiro filme da série
Death Note (2015) — drama japonês
Death Note (2017) — filme americano baseado no mangá homônimo
Death Note: The Last Name — segundo filme da série
L: Change the World — terceiro filme da série (spin-off)
Death Note: Light Up the New World — quarto filme da série

Desambiguações de cinema
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão